Суперкубок Андорри з футболу 2016 — 14-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 вересня 2016 року між чемпіоном Андорри Санта-Колома та володарем кубка Андорри Уніо Еспортива.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2016
Андорра
Вересень 2016